Gilman (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois;
 Gilman (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa;
 Gilman (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota;
 Gilman (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin;
 Gilman (Yap), een plaats in de Micronesische staat Yap;
 Gilman (band), een Belgische band;
 924 Gilman Street, een Amerikaans poppodium in Berkeley, Californië.